La saison 1952 du Championnat de Colombie de football est la cinquième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les quinze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la compétition, il n'y a pas ni promotion, ni relégation.

C'est le CD Los Millonarios, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le Boca Juniors de Cali et neuf sur le Deportivo Pereira. C'est le troisième titre de champion de l'histoire du club, en seulement cinq ans.

Plusieurs événements vont survenir durant l'intersaison. Tout d'abord, les deux clubs de la région de Caldas, le Deportivo Caldas (champion en 1949) et l'Once Deportivo, fusionnent pour donner naissance au Deportivo Manizales. Enfin, deux clubs préfèrent déclarer forfait pour cette saison pour des raisons financières ; il s'agit de deux clubs de la ville de Medellin, l'Huracan et l'Independiente.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=53%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Colombie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Colombie de football
Colombie
1952 en Colombie